Gol poate fi:

Gol, punct marcat de un sportiv care introduce mingea în poarta echipei adverse
Gol de aur, regulă folosită pentru stabilirea unui învingător în cazul unei partide eliminatorii terminată la egalitate
Gol, comună din Norvegia
 Gol, lipsa unui electron în solid, în speță, în semiconductor

Vezi și 
Gol, loc lipsit de vegetație, de așezări, vid, sec, secat, pustiu, viran
Gol, lipsit de îmbrăcăminte
Biserica de lemn din Gol,  biserică de lemn medievală din Norvegia
Kara Bogaz Gol, golf al Mării Caspice
Mers în gol, regim de funcționare în care nu se produce lucru mecanic util
Soarele gol, roman scris de Isaac Asimov (1957).